Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Bronzor i Bronzong.

Bronzor 

Bronzor és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus acer i psíquic i evoluciona a Bronzong.

Bronzong 

Bronzong és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus acer i psíquic i evoluciona de Bronzor.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon

Pokémon de tipus acer
Pokémon de tipus psíquic